Мехико — столица Мексики.
 Мехико — штат в Мексике.
 — долина в Мексике.
Мехико — аэропорт в Мексике.